Andreas Christofī – ex calciatore cipriota
 Dīmītrīs Christofī – calciatore cipriota
 Ermogenīs Christofī – ex calciatore cipriota
 Euagoras Christofī – ex calciatore cipriota
 Martinos Christofi – calciatore cipriota
 Michalīs Christofī – ex calciatore cipriota
 Pampos Christofī – ex calciatore cipriota